Nalliers (Vendée)
 Nalliers (Vienne)